Il singolare del torneo di tennis Almaty Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Daniel Brands 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Luczak (primo turno)
 Simon Greul (Campione)
 Boris Pašanski (semifinali)
 Björn Phau (semifinali)

 Farruch Dustov (primo turno)
 Bastian Knittel (primo turno)
 Laurent Recouderc (secondo turno)
 Denis Istomin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Almaty Cup 2007